Le terme Shandong peut désigner :
 Le Shandong, une région de Chine,
 La péninsule du Shandong, située dans cette région,
 Le Shandong, un porte-avions de la marine chinoise.

Entreprises 
 Shandong Energy, une entreprise de charbonnage située dans la région du Shandong,
 Shandong Group, une entreprise de sidérurgie chinoise,
 Shandong Airlines, une compagnie aérienne chinoise.

Clubs sportifs 
 les , un club de basket-ball de la région du Shandong,
 le , un club de football de la région du Shandong.